Ignatieff ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Ignatieff (* 1947), kanadischer Wissenschaftler und Politiker
 Michail Ignátieff (1910–1991), deutscher Balalaikavirtuose und Komponist

Siehe auch:
 Ignatjew